US Open 1999 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1999 (tennis, mannen)
 US Open 1999 (tennis, vrouwen)
 US Open 1999 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1999 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1999 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1999 (golf) - een golftoernooi